Das Regal Scottish Masters 1992 war ein Snooker-Turnier im Rahmen der Snooker Main Tour der Saison 1992/93. Das Einladungsturnier wurde vom 23. bis 27. September im Civic Centre von Motherwell ausgetragen. Die Kleinstadt bei Glasgow war zum dritten Mal Austragungsort.

Titelverteidiger Mike Hallett verlor sein Auftaktmatch gegen Neal Foulds. Der Engländer machte danach den Weg bis ins Finale, wo er seinen Landsmann Gary Wilkinson mit 10:8 besiegte. Für Foulds war es der fünfte und letzte Profititel seiner Karriere.

Preisgeld 
20.000 £ mehr wurden in diesem Jahr ausgeschüttet. Nach der Erweiterung von 10 auf 12 Teilnehmer ging der größte Anteil an die zwei zusätzlichen Spieler. Aber es konnten sich alle Profis über höhere Preisgelder freuen. Das Plus lag zwischen 1.000 £ für Erstrundenteilnehmer bis zu 3.000 £ für den Sieger.

Finalrunde 
Erstmals wurde das Scottish Masters mit 12 Teilnehmern ausgetragen. Die Top 8 der Weltrangliste waren vertreten, dazu kam der Titelverteidiger Mike Hallett. Die übrigen drei Plätze gingen an schottische Spieler: an Alan McManus, an Chris Small und an Tourneuling John Higgins. In Runde 1 traten die auf Platz 5 bis 12 gesetzten Spieler gegeneinander an. Die 4 Sieger traten dann im Viertelfinale gegen die Top 4 an.

Finale 
Gary Wilkinson war erst in den letzten beiden Jahren in die Top 8 der Weltrangliste aufgestiegen und stand vor der Aufgabe, das Erreichte zu verteidigen. Mit dem World Matchplay hatte er im Vorjahr schon einmal ein Einladungsturnier gewonnen. Neal Foulds gehörte dagegen bereits seit Mitte der 1980er zu den besten Snookerspielern und hatte insgesamt vier Profiturniere gewonnen. Alle Ausscheidungsspiele der beiden hatte bislang Foulds gewonnen, lediglich in einem Gruppenspiel der Matchroom League war einmal Wilkinson erfolgreich gewesen.

Es wurde aber eine ausgeglichene, wenn auch wechselhafte erste Session, bei der Foulds zwischenzeitlich 3:1 führte, aber Wilkinson mit einer 5:4-Führung herauskam. Nachdem sie sich am Abend die ersten beiden Frames geteilt hatten, hatte Foulds aber einen Lauf und machte aus einem 5:6-Rückstand eine 9:6-Führung. Damit hätte Wilkinson fünf Frames in Folge gewinnen müssen und zweimal gelang es ihm auch noch zu verkürzen, dann gewann aber Neal Foulds den nächsten Frame und entschied so das Match mit 10:8 für sich. Obwohl beide Spieler noch bis in die 2000er hinein als Profis aktiv waren, erreichte danach keiner von ihnen mehr ein Profifinale.

Century-Breaks 
4 Mal gelang Spielern im Turnierverlauf ein Break von mehr als 100 Punkten. James Wattana schaffte im Halbfinale 137 Punkte am Stück und übertraf um einen Punkt das Viertelfinalbreak von Neal Foulds. Dafür bekam der Thailänder die Sonderprämie von 4.000 £ für das höchste Turnierbreak.

Quellen 

Snookerveranstaltung 1992
1992
Billardturnier in Motherwell